Чемпионат Израиля по шахматам

До основания Израиля 

 6 чемпионатов Израиля были проведены до основания государства в 1935 — 1945 годах

После основания Израиля 

1-й чемпионат Израиля был проведён в 1951 году.
1-й чемпионат Израиля среди женщин был проведён в 1955 году.

 Иосиф Порат — шестикратный чемпион Израиля
 Илья Смирин — трёхкратный чемпион Израиля
 Любовь Кристол — пятикратная чемпионка Израиля

Хронологическая таблица чемпионатов среди мужчин

Хронологическая таблица чемпионатов среди женщин

Примечания

Книги
 Шахматы за 1953 год, издательство: Физкультура и спорт, Москва, 1954, С. 157;
 Шахматный ежегодник 1961, издательство: Физкультура и спорт, Москва, 1963, С. 306.

Ссылки 
 История шахмат Израиля
 Israel Open Championships 2001 на странице «THE WEEK IN CHESS»
 The Israel Championship Finals, Tel Aviv 2002
 Таблица чемпионата 2008 года

Израиль